СГМ:
 Стыковочно-грузовой модуль — модуль МКС.
 СГМ — модернизированный пулемёт СГ-43.